Temp har flere betydninger:
 Temp (tidsskrift) - dansk tidsskrift.
 TR-1 Temp, SS-12 Scaleboard, 9M76, SS-22 - Sovjetisk missil.
 RT-21 Temp 2S, SS-16 Sinner - Sovjetisk missil.
 Engelsk temperature forkortet til temp.
 Engelsk Temporary forkortet til temp.